Gai Sextili, tribú consular el 379 aC
 Luci Sextili, triumviri nocturni 
 Sextili (governador), procònsol de l'Àfrica (província romana)
 Sextili Hena, poeta romà nadiu de Corduba (Còrdova)